Bois-d'Arcy (Yonne), commune française du département de l'Yonne, en région Bourgogne ;
 Bois-d'Arcy (Yvelines), commune française du département des Yvelines, en région Île-de-France.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France